Прошлогодние чемпионки Тимея Бабош и Кристина Младенович успешно защитили титул и стали первыми с 2009 года теннисистками, выигравшими турнир в Париже два года подряд (последними по состоянию на 2020 год победительницами Открытого чемпионата Франции, подтвердившими своё звание, являлись испанки Анабель Медина Гарригес и Вирхиния Руано Паскуаль).

Прокуратура Франции начала расследование из-за предполагаемого договорного матча первого круга, в котором встречались Яна Сизикова (Россия) / Мэдисон Бренгл (США) и Кристина-Андрея Миту (Румыния) / Патрича Мария Циг (Румыния). Внимание привлекли подозрительные ставки на пятый гейм второго сета, в котором подавала Сизикова. На победу румынок в гейме было сделано ставок на несколько сотен тысяч евро в разных букмекерских конторах, Сизикова сделала в гейме две двойные ошибки и отдала свою подачу «под ноль». Расследование ведётся по статьям о коррупции в спортивных соревнованиях и сговоре с целью мошенничества.

Посев 

  Се Шувэй /  Барбора Стрыцова (третий круг)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович  (титул)
  Элизе Мертенс /  Арина Соболенко (второй круг)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (полуфинал)
  Габриэла Дабровски /  Елена Остапенко (третий круг)
  Квета Пешке /  Деми Схюрс (третий круг)
  Сюко Аояма /  Эна Сибахара (четвертьфинал)
  Вероника Кудерметова /  Чжан Шуай (третий круг)

<ol start="9">
  София Кенин /  Бетани Маттек-Сандс (четвертьфинал)
  Хэйли Картер /  Луиза Стефани (третий круг)
  Луция Градецкая /  Андрея Клепач (первый круг)
  Лаура Зигемунд /  Вера Звонарёва (второй круг; отказ)
  Виктория Кужмова /  Кристина Плишкова (третий круг)
  Алекса Гуарачи /  Дезайр Кравчик (финал)
  Людмила Киченок /  Надежда Киченок (первый круг)
  Кори Гауфф /  Кэти Макнейли (третий круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Тесса Андрианжафитримо /  Клоэ Паке (первый круг)
  Клара Бюрель /  Джессика Понше (первый круг)
  Ализе Корне /  Полин Пармантье (первый круг)
  Обан Дроге /  Селена Яничиевич (первый круг)

<ol start="5">
  Лейла Фернандес /  Диана Парри (первый круг)
  Амандин Эсс /  Армони Тан (первый круг)
  Эльса Жакмо /  Эликсан Лешемия (первый круг)
  Вера Лапко /  Даяна Ястремская (PR; первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Взрослые